

Aziende 
 Marchant – azienda storica produttrice di calcolatrici meccaniche

Persone 
 Katy Marchant – pistard britannica
 Kenny Marchant – politico statunitense
 John Gaspard Le Marchant – generale britannico
 Julio Marchant – ex calciatore argentino
 Sergio Marchant – calciatore cileno
 Tony Marchant – ex pistard australiano